Эта статья содержит информацию о групповом этапе Кубка УЕФА 2004/05.

В групповом этапе участвовали 40 клубов-победителей первого раунда. Клубы были разделены на 8 групп по 5 команд в каждой. Команды, занявшие в группе первые три места, проходили в плей-офф.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка группового этапа Кубка УЕФА прошла 6 октября 2004 года в Ньоне. Перед жеребьёвкой 40 команд были разбиты на 5 корзин в соответствии с их коэффициентами. В результате жеребьёвки были образованы 8 групп по 5 команд — по 1 команде из каждой корзины.

География группового этапа 
В групповом этапе Кубка УЕФА 2004/05 представлены национальные лиги следующих стран:
 Испания, Нидерланды — 4 команды,
 Франция, Германия, Греция, Бельгия — по 3,
 Италия, Англия, Португалия, Шотландия, Австрия — по 2,
 Россия, Украина, Румыния, Швейцария, Турция, Хорватия, Венгрия, Польша, Грузия, Сербия и Черногория — по 1.

Группы 

Время начала матчей указано центральноевропейское

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Группа Е

Группа F

Группа G

Группа Н

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте УЕФА

Групповой этап